Marianne kan syfta på:

 Marianne – ett namn 
 Marianne (fransk nationalsymbol) – en fransk nationalsymbol
 Mariann Grammofon – ett skivbolag
 Marianne (godis) – en godissort
 Marianne (tidskift) – en fransk tidskrift
 M/S Marianne – en motoryacht, som byggdes 1897 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad

Film/TV 
 Marianne (1929) – en amerikansk film från 1929 av Robert Z. Leonard
 Marianne (1953) – en svensk film från 1953
 Marianne (2011) – en svensk film från 2011
 Fru Marianne – en roman från 1887 av Victoria Benedictsson
 Fru Marianne (TV-serie) – en svensk-dansk TV-serie från 2001

Geografi
 Île Marianne – en ö i Mauritius